Гончарова Тетяна

 Гончарова Тетяна Федорівна (нар. 1955) — українська радянська діячка, новатор виробництва, намотувальниця головного підприємства Тернопільського виробничого об'єднання «Ватра» імені 60-річчя Радянської України Тернопільської області. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Гончарова Тетяна Іванівна — український журналіст, головний редактор каналу «112 Україна» (2013—2014) та інших, теле- і радіоведуча.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок